Юрий Николаевич Соколов:
 Соколов, Юрий Николаевич (1923—1997) — советский архитектор.
 Соколов, Юрий Николаевич (1926—2009) — генерал-майор.
 Соколов, Юрий Николаевич (род. 1983) — латвийский футболист.